Петар Цветковић може да се односи на:

 Петар Цветковић (правник) (1856-1903)
 Петар Цветковић (бан), бан Врбаске бановине 1938-1941.
 Петар Цветковић (песник), добитник Награде Бранко Миљковић.
 Петар Цветковић (генерал), Генерал Војске Србије